Plaatsen:
 Barham (Cambridgeshire), in Cambridgeshire, Verenigd Koninkrijk
 Barham (Suffolk), in Suffolk, Verenigd Koninkrijk
 Barham (Kent), in Kent, Verenigd Koninkrijk
 Barham (Australië), in Australië

Overig:
 Richard Harris Barham, Engels schrijver
 HMS Barham, Engels gevechtsschip